Марлін — риба

Топонім 

 Марлін (родовище) — нафтогазове родовище в Бразилії

Ма́рлін () — назва кількох географічних об'єктів у США.
 Марлін — місто, штат Техас
 Марлін — переписна місцевість, штат Пенсільванія

Marlin 
 Marlin Model 60 — самозарядна гвинтівка, під дрібнокаліберний набій .22 LR.
 Marlin Firearms — американська збройова компанія, виробник нарізної та гладкоствольної зброї, а також боєприпасів до неї.
 .450 Marlin — мисливський гвинтівковий набій великої потужності, розроблений як більш сучасний еквівалент відомому патрону .45-70.

Див. також 
 Мерлін (значення)
 Марлінь — тонкий морський трос.